Hokej je ime več podobnih skupinskih športov:

 hokej (šport)
 hokej na kotalkah
 hokej na ledu
 hokej na rolerjih
 hokej na travi
 podvodni hokej